Ги́мбутас () — литовская фамилия. Женские варианты — Гимбутене (Gimbutienė; замужняя женщина) и Гимбутайте (Gimbutaitė; незамужняя женщина). Известные носители:
 Гимбутас, Антанас (1941—2013) — литовский шашечный композитор, шашечный деятель.
 Гимбутас, Мария (Мария Гимбутене; 1921—1994) — американский археолог и культуролог литовского происхождения.